Isabel da Áustria, rainha de França — esposa do rei Carlos IX da França
 Isabel da Áustria (1837–1898) — imperatriz consorte da Áustria e rainha consorte da Hungria, casada com o imperador Francisco José I, mais conhecida como Sissi
 Isabel da Áustria (1501–1526) — esposa do rei Cristiano II da Dinamarca

Ver também 
 Casimiro IV Jagelão da Polônia — cuja esposa foi Isabel da Áustria

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história